Dellgrün oder Dellgruen ist der Familienname folgender Personen:

 Franziskus Dellgruen (1901–1984), deutscher Maler und Graphiker des Impressionismus
 Julia Dellgrün (* 1987), deutsche Schauspielerin